National Basketball Association (1998)/1999 var den 53:e säsongen av den amerikanska proffsligan i basket. På grund av en lockout så inleddes inte säsongen förrän den 5 februari 1999 och avslutades den 5 maj 1999 efter 725 seriematcher, vilket gjorde att samtliga 29 lagen spelade 50 matcher var.

Fredagen den 25 juni 1999 vann San Antonio Spurs sin första NBA-titel efter att ha besegrat New York Knicks med 4-1 i matcher i en finalserie i bäst av 7 matcher.

All Star-matchen blev den här säsongen inställd på grund av lockouten.

Vancouver Grizzlies 8 segrar var det minsta antalet vinster under en säsong sen Providence Steamrollers vann 6 matcher säsongen 1947/1948 och är samtidigt det näst minsta antalet vinster genom tiderna.

Tysken Dirk Nowitzki, Dallas Mavericks, spelade sin första säsong i ligan.

Grundserien 
Not: Pos = Position i konferensen, V = Vinster, F = Förluster, PCT = Vinstprocent

Lag i GRÖN färg till en slutspelserie.
Lag i RÖD färg har spelat klart för säsongen.

Eastern Conference

Atlantic Division

Central Division 

Western Conference

Midwest Division

Pacific Division

Slutspelet
Åtta lag från den östra och den västra konferensen gick till slutspelet. Där möttes första och åttonde seedade lagen varandra, andra och sjunde lagen mötte varandra och så vidare i åttondelsfinaler (konferenskvartsfinaler). Vinnarna gick vidare där de möttes i kvartsfinalserier (konferenssemifinaler) innan det spelades semifinalserier (konferensfinaler). Åttondelsfinalserierna avgjordes i bäst av 5 matcher medan alla övriga slutspelsserier avgjordes i bäst av 7 matcher.

NBA-final 
San Antonio Spurs mot New York Knicks

San Antonio Spurs vann finalserien med 4-1 i matcher

Källor 

NBA 1998/1999 på basketball-reference.com
Samtliga resultat under säsongen 1998/1999 på basketball-reference.com
NBA history 1998/1999 på nba.com (Engelska)

Externa länkar

1998 i Kanada
1998 i USA
1999 i Kanada
1999 i USA
Arbetskonflikter i Kanada
Arbetskonflikter i USA
Arbetskonflikter 1998
Arbetskonflikter 1999
Basketsäsongen 1998/1999
1998/1999